Bond è il termine inglese a volte usato come sinonimo di obbligazione finanziaria
 Bonding, tecnologia delle reti Linux
 The Bond, film propagandistico di Charlie Chaplin
 Bond, gruppo femminile d'archi che contamina musica pop e classica.
 Bond Cars, Casa automobilistica inglese.
 James Bond, personaggio di romanzi e film di spionaggio

Persone 

 George Phillips Bond, astronomo statunitense
 James Bond, ornitologo
 Julia Bond, attrice porno
 William Cranch Bond, astronomo statunitense

Astronomia 
 9007 James Bond, asteroide
 W. Bond, cratere lunare